Йоган Венегас — костариканський футболіст
 Франсіско Хав'єр Венегас — віце-король Нової Іспанії та Нової Гранади

Іспанські прізвища